Звежинец () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Замойский повят, Люблинское воеводство. Население — 7261 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Багно
 Гучув
 Кособуды
 Бур
 Оброч
 Сохы
 Топульча
 Тужинец
 Вывлочка
 Журавница

Соседние гмины 
 Гмина Адамув
 Гмина Юзефув
 Гмина Краснобруд
 Гмина Радечница
 Гмина Щебжешин
 Гмина Терешполь
 Гмина Замость

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства